Sandøy – gmina norweska
 Sandoy – jedna z wysp archipelagu Wysp Owczych